Stjepan I. Kotromanić
 Stjepan II. Kotromanić (Srebrenik, 1292. – Bobovac, 28. rujna 1353.) bosanski ban (1322. – 1353.) iz dinastije Kotromanića